YPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peace River (Alberta) (Canada)